Antti Leppänen, né le  à Tampere en Finlande et mort le , est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de gardien.

Biographie

Carrière 
Il est élu meilleur joueur finlandais de l'année 1973.
En 1990, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 70.

Carrière en club 

Il joue toute sa carrière à Tappara de 1964 à 1978 (328 matchs joués).

Carrière internationale 

Il compte 98 sélections en équipe de Finlande de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1964-1965 || Tappara || SM-sarja
|| 0 || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Tappara || Suomen sarja
|| - || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Tappara || SM-sarja
|| 15 || || || 3.21 || .878 || || || || || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Tappara || SM-sarja
|| 14 || || || 3.28 || .903 || || || || || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Tappara || SM-sarja
|| 6 || || || 2.93 || .917 || || || || || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Tappara || SM-sarja
|| 32 || || || 2.94 || .904 || || || || || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Tappara || SM-sarja
|| 32 || || || 2.75 || .899 || || || || || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Tappara || SM-sarja
|| 36 || || || 2.61 || .911 || || || || || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Tappara || SM-sarja
|| 36 || || || 2.75 || .896 || || || || || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Tappara || SM-sarja
|| 35 || || || 2.62 || .912 || || || || || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Tappara || SM-liiga
|| 36 || || || 3.09 || .896 || || || || || || || || ||
|-
| 1976-1977 || Tappara || SM-liiga
|| 31 || || || 3.05 || .906 || || || || || || || || ||
|-
| 1977-1978 || Tappara || SM-liiga
|| 31 || || || 3.41 || .905 || || || || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1947
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Gardien de but de hockey sur glace
Décès en août 2015
Décès à 67 ans